Garçon d'honneur est un film d'Ang Lee.
 Garçon d'honneur est un album d'Alex Beaupain.